Sabine Callas, más conocida como Viper es un personaje perteneciente al videojuego (creado por Riot Games), Valorant. Fue revelado oficialmente el 2 de junio de 2020 en la versión Beta del juego.

Historia 
Sabine Callas es originaria de Estados Unidos, con posibles vínculos con Seattle. Doctorada y galardonada con premios como el R. Francis Prize y el Denton Outstanding Innovation Award, ha trabajado en Kingdom Corporation, donde llegó a ser su primera Directora Científica en el consejo de asesores, e influyó en las actividades del conglomerado en Rabat (Marruecos). Sin embargo, en algún momento de su estancia allí se produjo un "incidente". Poco se sabe sobre lo que ocurrió, pero todo cambió para Callas en ese momento después de todo lo que perdió a causa de ello, lo que la llevó a aislarse y dedicarse a buscar venganza en su lugar.

Tras los sucesos de First Light, se fundó el secreto Protocolo VALORANT, siendo Callas una de sus fundadoras y convirtiéndose en su segunda agente, "Viper", y segunda al mando de Brimstone. Viper (Víbora), uno de sus miembros más activos y experimentados, participa en el reclutamiento de nuevos agentes y participa activamente en muchas de sus misiones.

Personalidad 
Viper es una agente salvaje y segura de sí misma que no teme a los enemigos y, de hecho, desea el miedo de éstos. No duda en llamarse a sí misma villana y monstruo, y actuará como ambos si eso significa el éxito de su objetivo. Al igual que sus habilidades, puede ser bastante "tóxica", aunque se la ve más amable y cariñosa con sus compañeros de equipo, pero no dudará en reprenderlos duramente si cometen errores de cálculo importantes en el campo de batalla.

Varios agentes han observado que Viper alberga mucha ira violenta en su interior. Viper ha dado a entender que sus enemigos le han quitado muchas cosas y que no se detendrá ante nada para vengarse.

Apariencia 
Llama la atención por su pelo negro azabache y sus ojos verde veneno, pero Viper también tiene una máscara negra. Cuando Viper utiliza su habilidad definitiva, esta máscara se convierte en una máscara de gas que le cubre toda la cabeza. Lleva un traje verde ceñido a la piel, acompañado de afiladas placas negras en los hombros, y unos guantes personalizados con los que puede liberar sus gases tóxicos. Lleva botas negras que le llegan hasta los muslos y un recipiente en la espalda que contiene sus toxinas.

Referencias

Enlaces externos 

Personajes de videojuegos
Estadounidenses ficticios